Адмира́л:
 Адмирал — воинское звание (чин) высшего офицерского состава в военно-морских флотах.
 Адмирал — высшее воинское звание высшего офицерского состава (четырёхзвёздный адмирал) в Военно-морских силах и Береговой охране США в мирное время.
 Адмирал — воинское звание высшего офицерского состава в Военно-Морском Флоте Российской Федерации, ВМФ СССР и ВМФ РИ.
 Адмирал — теоретически высшее возможное военно-морское звание в ВМС Нидерландов.
 Адмирал (лат. Vanessa atalanta) — дневная бабочка из семейства Nymphalidae.
 «Адмирал» — паровой буксир, построенный в Ленинграде в 1955 году и до 1990 года носивший имя «Адмиралтеец». В настоящее время стоит у причала Адмиралтейского бассейна Таллина; планируется создание на его борту Музея истории мореплавания Эстонии.
 «Адмиралъ» — российский кинофильм 2008 года режиссёра Андрея Кравчука о жизни адмирала и Верховного Правителя России А. В. Колчака.
 «Адмирал» — хоккейный клуб из Владивостока. Начал выступления в КХЛ с сезона 2013/14.
 «Адмирал» — настольная логическая игра для 2-х игроков на специальном игровом поле, обычно 15 на 14 клеток, в которой игровые фигуры («линкор», «крейсер», «эсминец», «тральщик» и т. д.) осуществляют взятие «корабля» соперника только «кораблем» более высокого ранга. Игровые фишки выполнены в виде согнутых под прямым углом картонок, с «внутренней» стороны которых написан «ранг» «корабля» и не виден сопернику в процессе игры. Во второй половине XX-го века популярна в физмат -школах и -интернатах наравне с шахматами. Известна также под названием «Морской бой».
 «Адмирал» — троллейбус

См. также 
 Генерал-адмирал — одно из высших воинских званий во флотах ряда государств
 Наварх — античное звание главнокомандующего флотом
 Эмир — титул, от которого происходит звание адмирала
 Пожар в торговом центре «Адмирал»